Milans del Bosch, patronyme d’origine catalane porté par une lignée de militaires et d’hommes politiques espagnols, dont quelques-uns parmi les plus éminents sont :

 Francisco Milans del Bosch (1769-1834), fondateur de la lignée et organisateur des miquelets pendant la guerre d’indépendance ;
 Lorenzo Milans del Bosch (1816-1880), capitaine général de Castille pendant le Sexenio Democrático, fils du précedent ;
 Joaquín Milans del Bosch (1854-1936), capitaine général de Catalogne de 1918 à 1920, puis gouverneur civil de Barcelone, neveu du précédent ;
 Jaime Milans del Bosch y Núñez del Pino (1891-1983), militaire, fils du précédent ;
 Jaime Milans del Bosch y Ussía (1915-1997), militaire ayant participé au coup d’État avorté de , fils du précédent.